Сезон 2014/2015 — 76-й сезон для московского «Локомотива» в чемпионате страны и 22-й в чемпионате России. Сезон охватывает период с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года. Клуб участвовал в трёх турнирах — Чемпионате России, Кубке России и Лиге Европы УЕФА.

Трансферы

Пришли

Ушли

Текущий состав

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#60FB63" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#60FB63" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#60FB63" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Молодёжный состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#60FB63" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#60FB63" align="left" |

|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#60FB63" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Матчи

Товарищеские

Чемпионат России

Турнирная таблица 

<small>Источник: rfpl.org/tournament-table
¹Локомотив будет участвовать в розыгрыше Лиги Европы 2015/2016 в качестве обладателя Кубка России 2014/2015.

Результаты по турам

Кубок России

Лига Европы

Игры и голы 
По окончании сезона

|-
|colspan="14"|Игроки, находящиеся в аренде

|-
|colspan="14"|Игроки, ушедшие из команды по ходу сезона

|}

Бомбардиры 
По окончании сезона

См. также 

2014/2015
Локомотив Москва
Локомотив Москва